Fender Jaguar — модель электрогитары, разработанная в 1962 году на основе Fender Jazzmaster и выпускаемая до сих пор. Основные изменения коснулись звукоснимателей и длины мензуры, на накладке появились металлические части. Jaguar, наравне с Jazzmaster'ом, Stratocaster'ом и гитарами  стал одним из самых востребованных в появившемся в то время сёрф-роке. В 80-х годах модель использовали исполнители альтернативного рока, в 90-х — гранжа.

История 
Fender Jaguar вышел в 1962 году. Конструкция гитары практически полностью повторяет конструкцию Jazzmaster’а 1958 года — та же «скошенная талия» деки, такая же, «плавающая», тремоло-система. Из отличий — укороченная мензура (24 дюйма), 22 лада (у Jazzmaster’а — 25.5) и не такие широкие синглы, что обеспечивает большую экранировку гитары.

В первые 13 лет выпуска гитара претерпела ряд незначительных модификаций. Они касалось в основном окраски и материалов. Однако Jaguar не пользовался широкой популярностью и в 1975 году было принято решение о прекращении выпуска данной модели.

В 1985—1986 годах в Японии вышло переиздание модели. Тогда на Jaguar обратили внимание многие исполнители альтернативного рока и гранжа, такие как «Sonic Youth», «Nirvana», «Bush», «My Bloody Valentine» и другие. Это было вызвано неплохим качеством гитар при весьма невысокой цене — эти гитары из-за их непопулярности в то время зачастую можно было найти в стоках и секондхендах с ценником 50-100$.

В 1999 году Jaguar переиздаётся в США в рамках серии «American Vintage». Гитару постоянно модифицируют — в частности в одном из вариантов синглы были заменены на хамбакеры, установлен бридж «Adjusto-Matic».

Особенности конструкции 
 Малая мензура (610 мм), что делает более комфортной игру на этой гитаре, нежели на других моделях. Гитара отлично подходит музыкантам с маленькими руками.
 Так же как и у Jazzmaster’а гитара имеет 2 независимых режима работы — «Lead» и «Rhythm». В режиме «Rhythm» функционирует датчик у грифа, его громкость и тон регулируются потенциометрами, вынесенными на металлической пластине на верхней части корпуса гитары. В режиме «Lead» работают, на выбор музыканта, один из датчиков, либо оба сразу.
 На Jaguar установлена кнопка фильтра частот, что позволяет в режиме «Lead» отсекать диапазон нижних частот, и тем самым делать звучание более ярким и отчётливым или просто убирать излишние "низы".
 Уникальные звукосниматели с наружным металлическим экраном, напоминающим зубы, по наружным краям датчика. Которые в свою очередь помогают избежать лишних наводок на звукосниматель. Такие звукосниматели не используются ни на каких других инструментах Fender.
 В отличие от Jazzmaster’а, Jaguar гораздо лучше экранирован, что позволяет использовать эту гитару в более «тяжёлых» стилях, однако заводская экранировка вовсе не решает проблемы «микрофонного эффекта», заключающегося в высокочастотном фоне, когда гитара расположена рядом с громкоговорителями комбоусилителя.

Вариации 
 Fender Jaguar Special HH
 Fender Jaguar Baritone Special HH
 Fender Classic Player Jaguar Special HH
 Fender Jaguar Baritone Custom
 Fender Jaguar Bass
 Fender Jaguar Blacktop
 Fender American Professional
 Fender Kurt Cobain Jaguar
 Fender Johnny Marr Jaguar

Японские Fender Jaguar 
Начали выпускаться с 1986 года. Самые ранние экземпляры были сделаны из липы, в дальнейшем производились из ольхи. Помимо санбёрста, доступны во многих цветовых схемах.
Главное отличие от AVRI (американского перевыпуска в 1999 году) в электронике. В японских гитарах она более дешёвая и менее соответствует оригинальному звуку винтажных Jaguar. До 1996 в японских гитарах также присутствовала экранировка звукоснимателей, как в AVRI-моделях.
По звучанию помимо прочего можно отметить, что японский Jaguar намного более звонкий, особенно на бриджевом звукоснимателе.

Примечания

Ссылки 
 Fender Jaguar на официальном сайте компании «Fender»
 Fender Jaguar на сайте Jag-Stang.com

Электрогитары Fender